Бори́с Никола́евич Его́ров (1910 — неизв.) — советский государственный и хозяйственный деятель, председатель исполнительного комитета Южно-Сахалинского городского Совета народных депутатов (1949—1960).

Биография 
Родился в сентябре 1910 года в семье потомственного шахтёра в станице Ханженково Зуевской волости Таганрогского округа в области Войска Донского Российской империи (ныне часть территории Советского района города Макеевка в Донецкая области Украины). В 1928 году по окончании семилетней школы устроился работать слесарем на макеевскую шахту «София» и вскоре вступил в ВЛКСМ. В 1931 году командирован на учёбу в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, по окончании которого в 1936 году был направлен в Хабаровск старшим инженером управления паровозной службы управления Дальневосточной железной дороги. С октября 1938 до января 1944 года — начальник депо в Москальво, затем руководил Охинской железнодорожной линией ДВЖД. В тот же период вступил в ВКП(б), а в 1943 году ему присвоено воинское звание инженер-капитан. С 1944 года возглавлял паровозное депо станции Бикин Хабаровского края, а затем был начальником спецформирования резерва НКПС. 

По окончании Советско-японской войны осенью 1945 года направлен на Южный Сахалин, где назначен сначала начальником Тойохарского районного (с 22 февраля 1946 года — городского) гражданского управления (на этом посту проделал большую работу по учёту жилого и складского фондов, по национализации предприятий японских промышленников, а также по размещению советских предприятий и учреждений, по организации школ и больниц и т.д.), а затем заместителем начальника областного управления по гражданским делам — Д. Н. Крюкова. 
 с апреля 1947 до конца 1949 года — заместитель председателя исполкома Сахалинского областного совета депутатов трудящихся,
 с декабря 1949 до конца 1960 года — председатель исполкома Южно-Сахалинского городского совета депутатов трудящихся.

В 1961 году уехал из Сахалинской области и о дальнейшей его деятельности и судьбе сведений нет.

В 1947—1959 гг. избирался депутатом Сахалинского областного совета депутатов трудящихся и членом обкома ВКП(б) (с 1952 — КПСС).

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 нагрудный знак «Отличный паровозник»
 нагрудный знак «Ударнику сталинского призыва»

Литература

Примечания 

Депутаты Сахалинского областного совета
Члены Сахалинского обкома КПСС
Награждённые нагрудным знаком «Отличный паровозник»
Награждённые нагрудным знаком «Ударнику сталинского призыва»
Председатели Южно-Сахалинского горисполкома